Buslijn 65 (Groningen-Zoutkamp)
 Buslijn 65 (Amsterdam)
 Buslijn 65, het lijnnummer van het oostelijk traject van de in 2009 geknipte lijn 15 dat samengevoegd werd met het noordelijke traject van lijn 41
 Buslijn 165/166, een tweetal nauw verweven lijnen in de relatie Amsterdam-Amstelveen in de periode 1969-2011
 Buslijn 65 (Engelen- 's-Hertogenbosch)
 Buslijn 65 (Horst - Panningen)
 Buslijn 65 (Middelburg)
 Buslijn 65 (Oldenzaal)
 Buslijn 65 (Utrecht - Vianen)
 Buslijn 65 (Westervoort - Doesburg)
 Buslijn 65 (Zaandam)